Но́ркино — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Административный центр Норкинского сельского поселения.

География 
Расположена на северном берегу озера Аргаяш возле одноимённого села, которое является районным центром.

Население 

По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения деревни составляла 413 человек (199 мужчин и 214 женщин).

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из 9 улиц.

Примечания 

Населённые пункты Аргаяшского района